Walter Hartwell White Sr., också känd för sitt hemliga alias Heisenberg, är en fiktiv rollfigur och en av huvudkaraktärerna från TV-serien Breaking Bad som spelas av Bryan Cranston. 
Cranston har vunnit flera priser för sin insats som Walter White.

Bakgrund
Walter Hartwell White bor i Albuquerque, USA, tillsammans med sin familj och arbetar som lärare i kemi. Innan sin bana som lärare studerade han på teknologiska institutet i Kalifornien, där hans forskning inom radiografi hjälper ett annat arbetslag att vinna Nobelpriset. Efter detta startar han företaget "Grey Matter" tillsammans med sin vän Elliot och sin dåvarande flickvän Gretchen. Efter att ha lämnat Gretchen helt plötsligt bryter han även med företaget och blir utköpt för 5000 dollar. Ett antal år senare när serien börjar jobbar han som överkvalificerad grundskollärare i Albuquerque men jobbet lockar egentligen inte alltför mycket då lönen är så dålig att han tvingas jobba extra på en biltvätt och vissa av eleverna har noll intresse för hans lektioner. Samtidigt är Grey Matter värt miljarder dollar, mycket tack vare Walts forskning, vilket plågar honom. Hans familj består av frun Skyler som är gravid vid seriens start, hans CP-skadade son Walt Jr och Skylers syster Marie och Walters svåger Hank. Hank arbetar på DEA (Drug Enforcement Administration) som är specialpolisstyrkan mot narkotika i USA. Hans mamma nämns också i serien men de verkar knappt talas vid eller träffas. 

Dagen efter han fyllt 50 år får han besked att han har fått lungcancer. För att finansiera detta kommer han av en slump in på banan som metamfetamintillverkare, och då börjar en bana av brottslighet som kommer att förändra honom och hans omgivning.

Se även 
 Breaking Bad

Rollfigurer i TV-serier
Fiktiva massmördare
Fiktiva skollärare